Nata ieri (Born Yesterday) – commedia teatrale di Garson Kanin
Nata ieri (Born Yesterday) – film del 1950 diretto da George Cukor
Nata ieri (Born Yesterday) – film del 1993 diretto da Luis Mandoki
Nata ieri – singolo del 2012 di Alice